Bruce Robertson (ur. 1953) – kanadyjski pływak, medalista olimpijski 
 Bruce Robertson (ur. 1962) – kanadyjski wioślarz, medalista olimpijski 
 Bruce Robertson (ur. 1952) – nowozelandzki rugbysta